El nombre Michael McCarthy puede referirse a las siguientes personas:
Michael McCarthy (ciclista), ciclista de pista estadounidense;
Michael McCarthy, entrenador de fútbol americano estadounidense.